Bluff – atteggiamento tenuto da un giocatore durante una partita o una competizione di qualunque tipo tendente ad indurre in errore un avversario

Film
 Bluff – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur Backner
 Bluff – film del 1916 diretto da Rae Berger
 Bluff – film del 1921 diretto da Geoffrey Malins
 Bluff – film del 1924 diretto da Sam Wood
 Bluff – cortometraggio del 1929 diretto da Georges Lacombe

Geografia

Australia 
 Shipsterns Bluff – luogo di pratica del surf, in Tasmania, Australia

Nuova Zelanda 
 Bluff – città della Nuova Zelanda

Stati Uniti d'America 
 Pine Bluff – centro abitato (city) della contea di Jefferson, nello Stato dell'Arkansas
 Cedar Bluff – città della Contea di Cherokee, Alabama
 Cedar Bluff – città della Contea di Tazewell, Virginia
 Yellow Bluff – comune della contea di Wilcox, Alabama
 Hokes Bluff – comune della contea di Etowah, Alabama
 Bluff City – città della contea di Nevada, Arkansas
 Bluff City – città della contea di Harper, Kansas
 Bluff City – città della contea di Sullivan, Tennessee
 Bluff – località della contea di San Juan, Utah

Altro 
 Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni – film del 1976 diretto da Sergio Corbucci
 Lord Bluff – film del 1920 diretto da Aleksandr Rosenfeld
 Bluff Limbo – album discografico del 1994 di Mike Paradinas
 Il grande bluff – programma televisivo italiano
 Ezechiele Bluff – personaggio dei fumetti Alan Ford